Det 9:de sovjetiska mästerskapet i bandy hölls vintern 1956/1957. De flesta matcherna spelades i Moskva från 9 december 1956 till 21 mars 1957. Vinnare blev CSKA Moskva.

Mästerskapet avgjordes i en serie där de 12 lagen mötte varandra två gånger. I Klass B som spelades mellan 12 lag i Izhevsk mellan den 24 februari och 12 mars 1957. De två bäst placerade lagen kvalificerade sig till Klass A.

Sovjetiska mästerskapet

Klass A

Klass B

1956 i Sovjetunionen
1957 i Sovjetunionen
Bandy i Sovjetunionen
Bandysäsongen 1956/1957